Magna Mater на латински, или Магна Матер, което значи в буквален превод на български Великата Майка и може да се отнася за:

 римската титла/име на богинята Кибела;
 титлата/името на древногръцката богиня Мая;
 Magna Mater, музикална група.